Рискиев — фамилия; имеет женскую форму Рискиева.
 Рискиев, Руфат Асадович (род. 1949) — советский боксер, чемпион мира по боксу 1974 года, чемпион СССР по боксу 1972 и 1974–1976 годов во втором среднем весе, Заслуженный мастер спорта СССР.
 Рискиев, Тухтапулат Турсунович (1944—2014) — советский и узбекский учёный-физик и дипломат, академик Академии наук Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Великобритании.